«Грýшевка» () — станция Минского метрополитена. Расположена на Московской линии между станциями «Институт культуры» и «Михалово» (расстояние между станциями равно 1,4 километр). Открыта 7 ноября 2012 года.

Станция находится на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Щорса, в центре микрорайона Грушевка (Московский район), откуда станция и получила своё название.

История 
Строительство станции метро началось в 2004 году.

6 ноября 2012 года она вместе со станциями «Михалово» и «Петровщина» была торжественно открыта в составе 4-й очереди Московской линии Минского метрополитена. В церемонии открытия принимал участие Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и мэр Минска.

Для пассажиров станции заработали на следующий день, 7 ноября.

Конструкция 

Станция метро «Грушевка» относится к колонному двухпролетному мелкого заложения типу. Форма платформы — прямая. Архитектором, который работал над созданием станции, является Владимир Телепнев. «Грушевка» стала 12 станцией Московской линии Минского метрополитена.

Выходы 
Особенностью станции метро является тот факт, что выход с перрона осуществляется только в одну сторону и выходит к проспекту Дзержинского и улице Щорса.

Рядом со станцией расположены несколько современных бизнес-центров, а также гостиница Reanaissance. Также рядом — 4-я городская клиническая больница и 15-я городская поликлиника, а также Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру.

Транспорт 
Рядом со станцией метро «Грушевка» есть 4 одноимённые остановки наземного транспорта, на которых останавливаются:
 автобусы: 49, 52, 74-с
 троллейбусы: 29-а, 36, 40, 53.

Примечания

Ссылки 
 Непростой такой метрострой//РЭСПУБЛІКА — Новости Беларуси | Белорусские новости — № 197 (5109) — Пятница, 15 октября 2010
 Новые станции метро открыты для пассажиров 
 Интерьер станции метро «Грушевка»

Станции Минского метрополитена
Московская линия метро (Минск)
Станции метрополитена, построенные в 2012 году